Bizot est un nom de famille et un nom de lieu.

Nom de famille 
Outre les membres de la famille Bizot :
 Eugène Bizot (1855-1908), homme politique ;
 Henry Bizot (1901-1990), président de banques, fondateur de la BNP ;
 Jean-François Bizot (1944-2007), homme de presse, de littérature, de radio et de cinéma français ;
 Jean-Jacques Bizot (1899-1939), sous-gouverneur de la Banque de France ;
 Thierry Bizot (1962), producteur de télévision

 Anne-Laure Bizot (née en 1978), dite Anlor, animatrice et autrice de bande dessinée ;
 Brice Adrien Bizot (1848-1929), général français ;
 Denis Félicité Bizot-Charmoy (1757-1812), colonel français de la Révolution et du Premier Empire ;
 François Bizot (né en 1940), anthropologue et écrivain ;
 Hélène Bizot (née en 1973), comédienne française spécialisée dans le doublage ;
 Jean Baptiste Brice Bizot (1754-1836), général de brigade français ;
 Marco Bizot (né en 1991), footballeur néerlandais ;
 Maurice Bizot (1896-1925), aviateur français de la Première Guerre mondiale ;
 Michel Bizot (1795-1855), général français, directeur de l'École polytechnique ; 
 Pierre Bizot de Fonteny (1825-1908), homme politique français, député puis sénateur ;
 Pierre-Alexis Bizot (né en 1994), animateur, streamer et vidéaste web ;
 Stanislas Bizot (1879-1950), joueur de dames français;
 Véronique Bizot (née en 1958), femme de lettres française.

Organismes 
 Groupe Bizot ou Bizot group, nom usuel du Groupe international des organisateurs de grandes expositions, du nom d'Irène Bizot.

Toponymie 

 l'avenue du Général-Michel-Bizot, dans le  de Paris ;
 la station Michel Bizot, sur la ligne 8 du métro de Paris, dans le , du nom de l'avenue ;
 Le Bizot, commune française, dans le département du Doubs ;
 Bizot est l'ancien nom du village algérien Didouche Mourad près de Constantine.
 Rue Bizot, à Collonges (01550), en hommage à George-Victorin Bizot (1820-1883) maire de la ville, et à son fils et successeur à la mairie, Antoine Bizot.
 Rue de la Famille-Bizot, à La Flèche (72200), en hommage à Jacques Bizot et sa famille arrêtés par la Gestapo en 1943 et morts en déportation.
 Place Bizot à La Fare-les-Oliviers (13580) en hommage à Joseph Bizot et Léon Bizot (1892-1964), tous deux, oncle et neveu, ont été maires de la commune.

Patronyme français